Au jeu d'échecs, la suprotection consiste à défendre des pièces ou des cases au-delà de la nécessité actuelle, afin de prévenir la création de faiblesses et d'empêcher les attaques ennemies ainsi que la surcharge de ses pièces. Pour prendre un exemple, si trois pièces blanches surprotègent une pièce attaquée deux fois par les Noirs, toutes les pièces blanches gagnent un degré de liberté (pour utiliser un néologisme, elles sont sous-chargées).

La surprotection est une application concrète du principe plus général de prophylaxie de l'école hypermoderne. Cette notion a été développée par Aaron Nimzowitsch.

Références 
 Aaron Nimzowitsch, Mon Système Tome 2 .

Lexique du jeu d'échecs

en:Glossary of chess#Overprotection
pt:Anexo:Glossário de enxadrismo#Superproteção